Neoploca är ett släkte av fjärilar. Neoploca ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Neoploca